

Nom 

Le can est la tranche ou l'épaisseur d'une pièce relativement longue et étroite telle qu'une planche, c'est-à-dire la face la moins large de la pièce de bois.

Can peut faire référence à :
 can, la  de l'alphabet géorgien ;
 boîte de conserve ou canette, en anglais ;
 Can, un groupe rock.

Sigle 

CAN est un sigle qui peut signifier :
 Ceric Ammonium Nitrate (en français, nitrate de cérium et d'ammonium), un puissant oxydant chimique ;
 Coupe d'Afrique des nations de football, la compétition de football des nations d'Afrique ;
 Coupe d'Afrique des nations féminine de football ou CAN féminine de football.
 Coupe d'Asie des nations, la compétition de football des nations d'Asie ;
 Championnat d'Afrique des nations de handball masculin ou Championnat d'Afrique de handball féminin, la compétition de handball des nations d'Afrique ;
 convertisseur analogique-numérique, en électronique ;
 Communauté d'agglomération de Niort puis, à la dissolution de cette dernière en 2014, Communauté d'agglomération du Niortais  ;
 Controller area network, le bus CAN ;
 Content Addressable Network, le protocole point-à-point ;
 Catalogue des articles normalisés, un catalogue édité par le CRB pour la Suisse ;
 Cult Awareness Network, une ancienne association antisectes américaine rachetée par un organisme affilié à la Scientologie ;

Code 

CAN est un code qui peut signifier :

 Canada,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 .

Abréviation 
CAN est une abréviation qui peut signifier :
 Cancer ou Cancri, le nom latin et son génitif de la constellation du Cancer ;
 secours en canyon, une spécialisation des sapeurs-pompiers en France ;
 communauté andine.

Patronyme 

 Can Xue (1953-), un écrivain chinois ;
 Emre Can, (1996-), un footballeur allemand ;
 Emre Can (1990-), un joueur d'échecs turc ;
 Toros Can (1971-), pianiste turc.
 La Can, une rivière de l'Essex, en Angleterre.

Toponyme 

 Çan, un chef-lieu de la province de Çanakkale en Turquie.

Abréviation
Code IATA des aéroports